Армянская трагедия 1915 года  — книга французского адвоката, ревизиониста
Жоржа де Малевилля (George de Maleville), поддерживающая отрицание геноцида армян. На русском языке издана в 1990 г. в Баку.

Содержание 
 ВВЕДЕНИЕ
 ГЛАВА I. Исторические рамки событий
 ГЛАВА II. Так называемый армянский геноцид
 1. Меры, принятые оттоманским правительством
 2. Причины этих мер
 3. Последствия мер
 4. Действительные причины избиения 1915 года
 ГЛАВА III. Последние события в армянском «деле»
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Критическая библиография

Критика 
Бельгийский политик и исследователь Ален Дестеш (Alain Destexhe) в книге «Руанда и геноцид в двадцатом веке» приводит книгу Малевилла как образец ревизионистского отрицания геноцида с помощью методов, при которых «вопрос о виновности скрывается за защитной маской „смягчающих обстоятельств“, что снимает ответственность за все подобные преступления». Он отмечает, что «перекручивая факты, (Малевилл) создает впечатление, что армяне сами совершили самоубийство, а младотурки виновны только в недостатке предусмотрительности!». По его словам, подобные аргументы историков-ревизионистов вызывают шок, когда касается геноцида евреев, но недостаточно опознаются, когда дело касается современных нам геноцидов вроде Руанды или Боснии.

Примечания

См. также 
 Отрицание геноцида армян

Ссылки 
 Жорж де Малевил. Армянская трагедия 1915 года. Баку. Издательство «Элм», 1990. Тираж 70.000 экземпляров.

Книги по алфавиту
Литература Азербайджана
Отрицание геноцида армян
Псевдоистория